Bard kan syfta på:

 Bard – en keltisk episk diktare eller sångare
 Bard Bågskytten – en figur i Tolkiens värld
 Bard (efternamn) – ett efternamn samt personer med efternamnet
 Bard (chatbot) – en AI-robot

Geografi

Azerbajdzjan 

 Barda (distriktshuvudort), Bärdä,

Frankrike 

 Bard, Loire, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Italien 

 Bard, Aostadalen, Valle d'Aosta, Valle d'Aosta, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar